ULP steht für:
 Umlaufplan, ein Dokument zur innerbetrieblichen Planung von Fahrzeugeinsätzen
 United Liberal Party, politische Partei in Sambia
 United Labour Party (Neuseeland), eine der beiden Vorgängerparteien der New Zealand Labour Party in Neuseeland
 United Labour Party (Nordirland), politische Partei in Nordirland
 Unity Labour Party, politische Partei in St. Vincent und den Grenadinen
 Université Louis Pasteur, der frühere naturwissenschaftliche Teil der Universität Straßburg
 Upper Layer Protocol des Sockets Direct Protocol, Schnittstellenprotokoll zur Datenübertragung
 Unit in the last place, der kleinste Abstand zweier Gleitkommazahlen, welche eine gegebene reelle Zahl einschließen
 Quilpie Airport (IATA-Code), Flughafen von Quilpie, Queensland, Australien

Abkürzung